Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1974 (offiziell: 1974 Asian Championship for Women), die fünfte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 22. und 30. Juni 1974 in Seoul, Südkorea statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der ungeschlagen zum vierten Mal die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus dem Iran am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde zunächst in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu vier (Gruppe A) bzw. drei (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen die jeweils anderen ihrer Gruppe genau einmal, so dass jede Mannschaft drei (Gruppe A) bzw. zwei (Gruppe B) Spiele absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden  punktbesten Mannschaften jeder Gruppe zogen in die Finalrunde ein. Die anderen Mannschaften spielten in einer eigenen Gruppe die Plätze fünf bis sieben separat aus.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Klassizierungsrunde um die Plätze fünf bis acht

Finalrunde

Abschlussplatzierung 

Südkorea und Japan qualifizierten sich durch ihr erfolgreiches Abschneiden für die Weltmeisterschaft 1975 in Kolumbien.

Weblinks 
 1974 Asian Championship for Women ()

Frauen #1974
Sportveranstaltung in Seoul
Basketballveranstaltung 1974
Asienmeisterschaft der Damen 1974
Frauenbasketballwettbewerb